Progreso steht für:

 Progreso (Zeitung), eine Zeitung in Bolivien
 Progreso (Kaffee), eine Kaffeekette in Großbritannien
 CA Progreso, uruguayischer Fußballclub

Orte:

in Argentinien:
 Progreso (Santa Fe), im Departamento Santa Fe, Argentinien

in Ecuador:
 Progreso (Guayas), im Kanton Guayaquil, Provinz Guayas

in Mexiko:
 Progreso (Baja California), im Bundesstaat Baja California, Mexiko
 Progreso (Coahuila), im Bundesstaat Coahuila, Mexiko
 Progreso (Atotonilco de Tula), im Bundesstaat Hidalgo, Mexiko
 Progreso (Progreso de Obregón), im Bundesstaat Hidalgo, Mexiko
 Progreso (Morelos), im Bundesstaat Morelos, Mexiko
 Progreso (Oaxaca), im Bundesstaat Oaxaca, Mexiko
 Progreso de Juárez, im Bundesstaat Puebla, Mexiko
 Progreso (Libres), im Bundesstaat Puebla, Mexiko
 Progreso (Piaxtla), im Bundesstaat Puebla, Mexiko
 Progreso (San Luis Potosí), im Bundesstaat San Luis Potosí, Mexiko
 Progreso (Yucatán), im Bundesstaat Yucatán, Mexiko

in Peru:
 Ort und Distrikt in der Provinz Grau in der Region Apurímac, siehe Distrikt Progreso
 Progreso, Ort im Distrikt Asillo, Provinz Azángaro in der Region Puno

in Uruguay:
 Progreso (Uruguay), im Departamento Canelones, Uruguay

in den Vereinigten Staaten:
 Progreso (Texas), Vereinigte Staaten

Municipios:

siehe auch:
 El Progreso